Кабачо́к:
 Кабачок — травянистое растение рода Тыква семейства Тыквенные, разновидность тыквы обыкновенной;
 Кабачок — разг. название тыквины кабачка — плода продолговатой формы различного цвета (мн. ч. кабачки), например, икра из кабачков;
 Кабачок — небольшое питейное заведение (кафе, кафетерий с барной стойкой).
 Кабачок, Владимир Андреевич (1892—1957) — украинский народный музыкант, бандурист, певец, дирижёр, музыкальный педагог.

См. также 
 Кабак — питейное заведение
 Кабачок «13 стульев» — телепередача